Синхронное плавание на XXVI летних Олимпийских играх

Медалисты

Страны 

Условные очки считаются по схеме: 1 место — 7, 2 место — 5 … 6 место — 1.

Результаты

Группы 

Соревнования на летних Олимпийских играх 1996
1996 год в водных видах спорта
Синхронное плавание в США